Österkulla kan syfta på: 
 Österkulla, Ingå 
 Österkulla, Sagu
 Österkulla, Somero